

Persone
 Cola di Rienzo (1313-1354) – Tribuno e studioso italiano
 Eugenio Di Rienzo (1952) – Docente e storico italiano
 Maria Di Rienzo (1959) – Scrittrice italiana
 Di Rienzo (1963) - Nome d'arte di Mario Battaini

Altro
 Palazzo di Rienzo – edificio di Scanno, in provincia dell'Aquila
 Piazza Cola di Rienzo – piazza di Roma

Pagine correlate 
 De Rienzo